Romániai települések:
 Valea Largă, Buzău megyében
 Valea Largă, Dâmbovița megyében
 Malompataka, Fehér megyében
 Mezőceked, Maros megyében
 Valea Largă, Prahova megyében